

Persone
 Augusto Tocci (1946) – agronomo, botanico e divulgatore scientifico italiano
 Brunella Tocci (1937) – giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana
 Federico Tocci (1972) – attore italiano
 Giacomo e Giovanni Battista Tocci (1875-...) – gemelli siamesi italiani
 Giovanni Tocci (1994) – tuffatore italiano
 Luigi Michelini Tocci (1910-2000) – bibliotecario, storico e docente italiano
 Nathalie Tocci (1977) – politologa italiana
 Terenzio Tocci, in albanese Terenc Toçi (1880-1945) – politico albanese di origine arbëreshë
 Walter Tocci (1952) – politico italiano

Altro
 Ghiacciaio Tocci – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide